John Patton peut faire référence à:

  (1823–1897), représentant américain de l'État américain de Pennsylvanie
  (1930–2015), membre de la Chambre des représentants du Wyoming
  (1822–1900), maire de Détroit, Michigan, 1858-1859
  (1850–1907), sénateur américain de l'État américain du Michigan
 John Patton (1935–2002), organiste soul jazz
  (1745–1804), officier de Pennsylvanie pendant la guerre d'indépendance des États-Unis
  (1797–1858), représentant américain de l'État américain de Virginie
  (1829–1904), représentant américain de l'État américain de Pennsylvanie
  (1915–1996), récipiendaire canadien de la George Cross
  (1894–1961), homme politique et éducateur louisianais

Voir aussi